Појам Блекберн може да се односи на:

Насељена места
 Блекберн, град у Енглеској, УК

Особе
 Елизабет Блекберн, аустралијско-амерички лекар
 Џозеф Хенри Блекберн